Иванчук () — украинская фамилия. Известные носители:

 Иванчук, Андрей Владимирович (род. 1973) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Иванчук, Василий Михайлович (род. 1969) — советский и украинский шахматист.
 Иванчук, Павел Трофимович (1923 — ?) — советский футболист.
 Иванчук, Юрий Георгиевич (1931—2000) — советский и российский кинорежиссёр.

См. также